Александр Кабанов: Кабанов, Александр Викторович (род. 1962) — российско-американский химик.
 Кабанов, Александр Евгеньевич (род. 1973) — украинский сценарист, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 
 Кабанов, Александр Николаевич (1894—1984) — российский физиолог.
 Кабанов, Александр Сергеевич (1948—2020) — российский ватерполист.
 Кабанов, Александр Фёдорович (1899—1975) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.